

Стружево — село в гміні Битонь Радзейовського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Стружево — село в гміні Добжинь-над-Віслою Ліпновського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Стружево — село в гміні Залуський Плонського повіту Мазовецького воєводства
 Стружево — село в гміні Ходзеж Ходзезького повіту Великопольського воєводства
 Стружево — село в гміні Пижице Пижицького повіту Західнопоморського воєводства